Kabinett Lorenz steht für:

 Kabinett Lorenz I
 Kabinett Lorenz II
 Kabinett Lorenz III
 Kabinett Lorenz IV